Breach ist der Name folgender Orte:
 Breach (Kent), Ortschaft in Kent, Vereinigtes Königreich
 Breach (West Sussex), Ortschaft in West Sussex, Vereinigtes Königreich

Weitere Bedeutungen:
 Miroslava Breach (1962–2017), ermordete mexikanische Journalistin
 William Breach (* 1916; Todesdatum unbekannt), britischer Weitspringer
 Breach (Band), schwedische Rockband
 Breach (Comic), Comicserie von DC Comics
 Breach, Originaltitel von Enttarnt – Verrat auf höchster Ebene, US-amerikanischer Spielfilm von Billy Ray (2007)
 Breach, Originaltitel von Anti-Life – Tödliche Bedrohung, US-amerikanischer Spielfilm von John Suits (2020)
 das Pseudonym von Ben Westbeech (* 1980), britischer DJ

Abkürzung:
 BREACH (Browser Reconnaissance and Exfiltration via Adaptive Compression of Hypertext), ein Backronym für eine Schwachstelle in der Verschlüsselung von HTTPS-Verbindungen bei Nutzung von Datenkompression

Siehe auch:
 Breech

BREACH